Il doppio del torneo di tennis Hambüren Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bret Garnett e T. J. Middleton che hanno battuto in finale Brent Larkham e Chris Wilkinson 6-2, 3-0r.

Teste di serie

 Mathias Huning /  Jon Ireland (primo turno)
 Kirk Haygarth /  Stefan Kruger (primo turno)

 Jan Kodeš, Jr. /  Nuno Marques (quarti di finale)
 Ģirts Dzelde /  Paul Wekesa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hambüren Challenger 1995